Altınyayla (district), een Turks district in de provincie Burdur
 Altınyayla (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Altınyayla